Main Stadium – stadio di tennis di Indian Wells, Stati Uniti d'America
 Gimcheon Main Stadium – stadio di Gimcheon, Corea del Sud
Khuman Lampak Main Stadium – stadio di Imphal, India